Отос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Альбайда. Занимает площадь 11,1 км². Население — 491 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial de Otos
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 

Муниципалитеты Валенсии